Ґуральня -і, ж., заст. Спиртово-горілчаний завод; винокурня. Підприємство мануфактурного типу, де переробляли зерно на горілку.

 Гуральня — селище, Вінницька область, Тульчинський район;
 Гуральня — село, Львівська область, Львівський район.

Примітки